Виктор Михайлов:
 Михайлов, Виктор Андриянович (1924—1971) — кавалер 3-х орденов Славы.
 
 Михайлов, Виктор Григорьевич (род. 1936) — бывший губернатор Магаданской области.
 Михайлов, Виктор Константинович (1932—2003) — депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва.
 
 Михайлов, Виктор Никитович (1934—2011) — российский физик и организатор атомной отрасли.
 Михайлов, Виктор Павлович (1907—1986) — советский боксёр, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР.